Elvira Madigan puede referirse a:

Elvira Madigan, acróbata circense nacida en Dinamarca;
Elvira Madigan, película sueca de 1943 dirigida por Åke Ohberg;
Elvira Madigan, película sueca de 1967 dirigida por Bo Widerberg;
Elvira Madigan, película danesa de 1967 dirigida por Poul Erik Møller Pedersen.
Elvira Madigan, psiquiatra en el libro La Fascinación de la Víctima por Ana Teresa Torres nacida en Caracas, Venezuela (1945).